Tarvos Trigaranos – figura della mitologia celtica scolpita sul Pilastro dei nauti
 Tarvos – satellite naturale di Saturno
 Tarvos – traccia dell'album Slania00 degli Eluveitie del 2008